Sarn kan syfta på:
 Sarn (krater)

Geografi

Schweiz 

 Sarn, Graubünden, ort,

Storbritannien 
 Sarn, Bridgend – en ort i Bridgend, Wales
 Sarn, Flintshire – en ort i Flintshire, Wales
 Sarn, Powys – en ort i Powys, Wales
 Sarn Bach – en ort i Gwynedd, Wales
 Sarn Meyllteyrn – en ort i Gwynedd, Wales